Громадська спілка «Інститут досліджень авторинку» — громадська спілка, створена та зареєстрована в серпні 2020 року як результат співпраці експертів автомобільної сфери. Основною метою організації визначене формування цивілізованого авторинку в Україні. 

Члени Правління: Станіслав Бучацький (Chief Executive Officer (CEO), голова Правління), Олександр Онищук (Chief Operating Officer (COO), Остап Новицький (Chief Data Officer (CDO), Вадим Малищук (Chief Legal Officer (CLO), Юлія Риковська (Chief Audit Executive (CAE) та Михайло Глушко (Chief Commercial & Marketing Officer (CCO & CMO).

Організація працює як аналітичний центр, консалтингова агенція, автомобільне медіа та спільнота учасників автомобільного бізнесу. Основні напрямки діяльності:

 аналітика та прогнозування автомобільного ринку;
 інформування про новини автомобільного ринку;
 аналіз та розробка законодавчих пропозицій у сфері авторинку;
 допомога в розвитку автомобільного бізнесу;
 допомога у створенні інноваційних цифрових продуктів у сфері авторинку.

Партнерами ГС "Інститут досліджень авторинку" є одні з найбільших гравців українського авторинку, такі як WEST AUTO HUB, AUTO.RIA, Automoto.ua,  а також компанії та організації із дотичних сфер: Асоціація професійних митних посередників, Auto24, YouControl, Український автомобільний клуб, Instytut Badań Rynku Motoryzacyjnego SAMAR (Польща).

Учасники  декларують такі цілі:

 інтеграція українського авторинку до автомобільного рикну Європейського Союзу;
 гармонізація українського законодавства із європейським;
 побудови перевіреного авторинку без шахрайства;
 сприятливі умови, прозорі правила та конкурентне середовище для розвитку автобізнесу;
 автоматизація та мінімізація людського фактора у процесах імпорту та реєстрації транспортних засобів;
 поступове зростання рівня автомобілізації до 350 авто на 1000 осіб;
 прогресивна система стимуляції та заохочення купівлі екологічних транспортних засобів типу “bonus-malus”;
 омолодження українського автопарку: середній вік транспортних засобів не більше 16 років;
 обов’язковий технічний огляд за європейськими стандартами;
 ефективна програма утилізації транспортних засобів;
 окремі правила імпорту, реєстрації та експлуатації ретро авто;
 створення на базі українського авторинку міжнародного автомобільного хабу;
 місцева автомобільна промисловість, конкурентна у світі та орієнтована на зовнішні ринки;
 розвиток якісних українських автомобільних медіа.